Щукарев — русская фамилия. 

Известные носители:
 Щукарев, Александр Николаевич (1861—1900) — российский историк и педагог.
 Щукарёв, Александр Николаевич (1864—1936) — физико-химик, изобретатель. 
 Щукарев, Николай Васильевич  (1826—1886) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, военный инженер.
 Щукарёв, Сергей Александрович (1893—1984) — русский, советский химик, гидролог, педагог, историк методологии науки.